2 miejscowości w Czechach:
 Olbramice (powiat Ostrawa) – gmina w powiecie Ostrawa-miasto
 Olbramice (powiat Ołomuniec) – gmina w powiecie Ołomuniec